

Llocs 
Austràlia
 Broome (Austràlia Occidental)

Regne Unit
 Broome Park, Kent
 Broome (Norfolk)
 Broome (Shropshire)
 Broome (Worcestershire)

USA
 Broome (Nova York)
 Comtat de Broome aNova York
 Broome (Texas)

Altres usos 
 Broome (nom)
 Broome Sandstone, una formació geològica del Mesozoic